Дискография канадской певицы португальского происхождения Нелли Фуртадо состоит из 5 студийных альбомов, 23 синглов, 2 компиляций, 1 концертного альбома, 3 EP и 34 видеоклипов.

Благодаря первому студийному альбому «Whoa, Nelly!», Нелли стала известной певицей. В 2001 году благодаря синглу «I'm Like a Bird» Нелли стала победительницей канадской музыкальной премии Джуно в номинации «Сингл года». Летом 2006 г. она выпустила свой третий студийный альбом под названием «Loose», который стал самым продаваемым альбомом за 2006—2007 годы. С пластинки было выпущено восемь синглов, включая ставшие в США лидерами хит-парадов песни «Promiscuous» и «Say It Right», получившие номинацию на Грэмми в категории Лучшее сотрудничество в стиле популярной музыки и вокала и «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле популярной музыки» одновременно. Другими наиболее известными синглами стали «Maneater» и «All Good Things (Come to an End)».

Альбомы

Студийные альбомы

Компиляции

EP

Синглы

С другими исполнителями

Промосинглы

Видеография

Видеоклипы

Примечания 

Фуртадо, Нелли
Фуртадо, Нелли